Фанжо́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Административный центр кантона Фанжо. Округ коммуны — Каркасон.

Код INSEE коммуны — 11136.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 776 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 467 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 270 были экономически активными, 197 — неактивными (показатель активности — 57,8 %, в 1999 году было 67,7 %). Из 270 активных работали 239 человек (136 мужчин и 103 женщины), безработных было 31 (11 мужчин и 20 женщин). Среди 197 неактивных 45 человек были учениками или студентами, 54 — пенсионерами, 98 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Дом Св. Доминика
 Руины доминиканского монастыря
 Монастырь Пруйль, построенный на месте монастыря, основанного Св. Домиником в 1206 году
 Церковь Успения Богородицы, построенная на месте древнего храма Юпитера в 1278 году
 Смотровая площадка Сеньяду

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Од